Steve Katz, puede referirse a:

 Steve Katz, guitarrista y productor discográfico norteamericano, miembro de la banda Blood, Sweat & Tears.
 Steve Katz, un escritor, nacido en el Bronx, en 1935.
 Stephen Katz, un director de cine, especializado en películas para TV, nacido en el Bronx, en 1946, y fallecido en 2005.
 Steven Katz, un guitarrista de las Islas Vírgenes.